Хунгарикум (, от Hungaria — Венгрия и unicum — уникальный) — понятие в венгерской культурологии, широко используемое для обозначения целого ряда уникальных и типично венгерских предметов и явлений, продуктов, услуг, производимых в Венгрии и неразрывно связанных с венгерским образом жизни, венгерскими традициями и культурой, отражающих национальные особенности Венгрии. В более широком смысле к хунгарикумам относят всё аутентично венгерское, и тогда хунгарикумами называют выдающихся венгров, их достижения и изобретения. Сам по себе венгерский язык является хунгарикумом. Хунгарикум — это своего рода символ Венгрии, предмет особой гордости венгерского народа.

В 1999 году четыре ведущих венгерских компании международного уровня: , производитель венгерской «зимней салями» Pick, винный торговый дом «Токай» и производитель венгерского ликёра Zwack Unicum — создали клуб Hungaricum, призванный способствовать продвижению своей уникальной продукции. В 2003 году в клуб вступил Фонд производителей халашских кружев из Кишкунхалаша. Вместе они создали своего рода визитную карточку Венгрии — набор «Вкус Венгрии», в который вошли образцы продукции участников клуба.

Хунгарикумы 
 кулинария
 знаменитые мясные блюда с обязательной паприкой пёркёльт, паприкаш и гуляш, изначально пища венгерских пастухов
 венгерские колбасы: , 
 будапештская «зимняя салями» «Херц» и сегедская «зимняя салями» Pick, покрытые тонким слоем белой плесени
 дебреценские сосиски
 торт «Добош»
 блинчики по-гунделевски
 Туро Руди

 алкогольные напитки
 палинка — фруктовые бренди из сливы (из Бекеша), абрикосов (из Кечкемета), вишни, персиков, клубники и ферментированного виноградного сока
 ликёр (биттер) на травах «Уникум» компании Zwack
 Токай самородный и ассу

 сельское хозяйство
 неприхотливый к погодным условиям венгерский серый скот;
 закалённая и выносливая длинношёрстная свиная порода мангалица, ценный жир которой отличается низким уровнем холестерина
 порода овец «рацка»
 пастушьи породы собак: кувас, пули, комондор
 сочный репчатый лук из Мако в шелухе красивого медно-жёлтого цвета, богатый витаминами, минеральными веществами и микроэлементами, обладает тонким, почти элегантным ароматом
 калочская и сегедская паприка
 сабольчские яблоки
 сатмарская слива, из которой делают знаменитую сливовицу
 ароматные кечкеметские абрикосы, сырьё для палинки

 венгерские танцы
 вербункош
 чардаш

 народные промыслы и декоративно-прикладное искусство
 венгерская вышивка
 халашское кружево
 , жолнайский и холлохазский фарфор
 надудварская чёрная керамика

 география
 крупнейшее озеро Центральной Европы Балатон
 термальное озеро Хевиз

 персоны
 футболист Ференц Пушкаш
 учёный Аньош Йедлик, наладивший промышленное производство содовой
 , создатель 
 Имре Маковец, представитель венгерской органической архитектуры
 Эрнё Рубик, автор кубика Рубика

См. также 
 Культура Венгрии
 Венгерская кухня

Примечания

Литература

Ссылки 
 Определение «хунгарикум»
 Hungaricum: all that is inimitable, unique, distinct — and Hungarian
 Хунгарикум-туры
 Хунгарикум на сайте hungary.com.
 Хунгарикумы на сайте budapesthotelstart.com.
 Хунгарикум. «Российский курьер» 

Культура Венгрии